Deartamentos da Argentina
 Departamento San Justo (Santa Fé)

 San Justo (departamento de Córdoba)

Desambiguações de topônimos